Het ATP-toernooi van Umag 1992 (met de officiële naam Croatia Open 1992) werd gespeeld van 24 tot en met 30 augustus 1992. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag